Дрвеник може бити:

 Дрвеник (Зларин), ненасењено острво 1 км источно од острва Зларин у Јадранском мору, Хрватска
 Дрвеник Мали, острво у бизини Трогира у Јадранском мору, Хрватска
 Дрвеник Мали (Трогир), насеље на острву Дрвеник Мали у Сплитско-далматинској жупанији, Хрватска 
 Дрвеник Вели, острво у бизини Трогира у Јадранском мору, Хрватска
 Дрвеник Велики (Трогир), насеље на острву Дрвеник Вели у Сплитско-далматинској жупанији, Хрватска 
 Дрвеник (Конавле), насеље у Општини Конавле у Дубровачко-неретванској жупанији, Хрватска
 Дрвеник (Градац), насеље у Општини Градац у Сплитско-далматинској жупанији, Хрватска